Награда ПФА за заслуги перед футболом () — награда, вручаемая Профессиональной футбольной ассоциацией за выдающиеся заслуги перед футболом.

Впервые награда была вручена в 1974 году Бобби Чарльтону и Клиффу Ллойду. Последним лауреатом на настоящий момент является Дэвид Бекхэм, получивший награду в 2017 году.

Лауреаты

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

По странам

См. также 
 Награда Ассоциации футбольных журналистов за заслуги перед футболом

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФА 
 Список обладателей награды 

Футбольные награды
Футбольные награды в Англии
Награды, появившиеся в 1974 году